Collinstown (Westmeath) (Baile na gCailleach)
Dublin Airport
Collinstown (North Carolina), USA